

Concept 
 Éon, concept ontologique, philosophique et théologique ;
 Éon, dieu de la mythologie phénicienne adopté par les Romains ;
 Éon, grande division temporelle de l’histoire de la Terre, utilisée également en planétologie ;
 Éon, cycle élémentaire dans l'hypothèse d'un univers cyclique tel que conjecturé par la cosmologie cyclique conforme.

Patronyme 

 Éon de l'Étoile (), religieux hérétique ;
 Charles d'Éon, officier et agent secret français ;
 André Mouëzy-Éon, (1880-1967), écrivain, acteur, scénariste, dialoguiste et ingénieur du son français ;
 Albert-Marie Eon (1894-1970), général français.

Toponyme 

 Eon, rivière de Bretagne.

Prénom 
 Eon, prénom breton masculin.

Titres 

 Le Secret du chevalier d'Éon (1959), film français de Jacqueline Audrey ;
 Le Chevalier d'Éon série d'animation ;
 Éon, roman de science-fiction de Greg Bear ;
 Éon : le douzième dragon, roman fantastique de Alison Goodman ;
Eons in Vacuum, septième titre de l'album Atrocities From Beyond du groupe portugais Analepsy.

Autres 
 , distributeur d'autos malaisien ;
 EON Productions, société de production de cinéma britannique ;
 E.ON AG, groupe d'électricité et de gaz européen ;
 ÆON, entreprise japonaise ;
 Eyesofnetwork, solution de supervision ;
 Eons, maison d'édition de science-fiction ;
 Eons, ancien nom du groupe musical québécois Éonz ;
 Eon, entité cosmique fictive de l'Univers Marvel ;
 Éon, point commun entre latias et latios dans Pokémon
Eon, designer.
